«Бравый инспектор Мамочкин» — советский рисованный мультфильм режиссёра Гарри Бардина.

Один из руководителей ГАИ предложил Аркадию Хайту и Гарри Бардину сделать смешной сериал про инспектора ГАИ, но так, чтобы в ГАИ потянулись умные, молодые и порядочные люди. Пока снимали мультфильм, руководителя сняли с поста.

Сюжет 
Мультфильм о том, как инспектор ГАИ Мамочкин на своём мотоцикле пытался догнать и наказать нарушителя общественного спокойствия и Правил дорожного движения: водителя грузовика, который вдобавок хотел вывалить груз мусора не на свалке, а в лесу.

Создатели 
 авторы сценария — Аркадий Хайт, Гарри Бардин
 режиссёр — Гарри Бардин
 художники-постановщики — Виктор Чижиков, Светлана Гвиниашвили
 композитор — Владимир Комаров
 художники-мультипликаторы: Владимир Зарубин, Виктор Арсентьев, Юрий Мещеряков, Борис Бутаков, Юрий Батанин
 оператор — Светлана Кощеева
 звукооператор — Борис Фильчиков
 монтажёр — Маргарита Михеева
 редактор — Аркадий Снесарев
 роли озвучивали: Евгений Евстигнеев, Василий Ливанов
 консультант фильма — ГАИ
 ассистенты: Татьяна Митителло, Нина Николаева, Людмила Крутовская
 директор картины — Любовь Бутырина

Песни в мультфильме 
Отрывок из песни:
Город спит сладким сном,Что же мне уснуть мешает?
Видно, там, за окномКто-то что-то нарушает.
В дождь, жару, гололёд,На просёлках и проспектах
Каждый миг встречи ждётС нарушителем инспектор.

Примечания

Ссылки 
 Мультфильм «Бравый инспектор Мамочкин». Страница на официальном сайте Гарри Бардина
 «Бравый инспектор Мамочкин» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 
 «Бравый инспектор Мамочкин» — Мультик.ру

Рисованные мультфильмы СССР 1977 года
Мультфильмы Гарри Бардина
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы о машинах и дорожном движении